Burnt Oak steht für:

 Burnt Oak (London), einen Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Barnet
 Burnt Oak (London Underground), eine Station der London Underground